Kutina, grad u Hrvatskoj
 Kutina (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno, istočna Hercegovina, BiH
 Kutina (rijeka), rijeka u Hrvatskoj kod grada Kutine, lijeva pritoka Save